Kalinovka puede referirse a:

Kalínovka (óblast de Kursk), localidad en el óblast de Kursk de Rusia.
Kalinovka (Raión de Ivanivka), localidad en el Raión de Ivanivka de Ucrania.
Kalínovka Pérvaya, localidad del krai de Krasnodar de Rusia.
Kalínovka Vtóraya, localidad del krai de Krasnodar de Rusia.